Michael Falkensteiner (ur. 10 lipca 1998) – austriacki skoczek narciarski. Brązowy medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w rywalizacji drużynowej z 2015.

Życiorys 
Zaczął trenować skoki narciarskie w wieku 6 lat. Ukończył gimnazjum sportowe w Stams.

W grudniu 2013 w Seefeld zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując lokaty w szóstej i siódmej dziesiątce. W marcu 2014 w Gérardmer zdobył brązowy medal OPA Games w rywalizacji drużynowej (rocznik 1997 i młodsi). W lipcu 2014 w Villach zadebiutował w FIS Cupie, plasując się w szóstej i siódmej dziesiątce.

W styczniu 2015 w Tschagguns wystąpił w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – indywidualnie był 24., w zmaganiach drużynowych zdobył brązowy medal (mężczyźni) i zajął 5. lokatę (mikst). W tym samym roku na OPA Games w Seefeld zdobył srebrny medal indywidualnie i złoty drużynowo (w obu przypadkach rywalizowali zawodnicy urodzeni w 1998 i młodsi). Pierwsze punkty Alpen Cupu zdobył w marcu 2015 w Chaux-Neuve, gdzie był 11.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS po raz ostatni wystąpił w marcu 2017 w Chaux-Neuve, gdzie w Alpen Cupie zajął 26. i 22. miejsce. Później, ze względu na upadek i kontuzję kolana zakończył karierę skoczka narciarskiego.

Jako piłkarz grający na pozycji napastnika, występuje w niższych ligach austriackich w barwach lokalnego klubu Union Haag am Hausruck.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Falkensteinera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1998